Une initiative parlementaire peut être:

 en France, un autre nom pour l'initiative législative
 en Suisse, une intervention d'un député à l'Assemblée fédérale.